Széchényi György
 Széchényi György (1605/1606–1695) prímás, esztergomi érsek
 Széchényi György (1656–1732) Egervár és Pölöske várának kapitánya
 Széchényi György (1889–1938) katolikus politikus, főrend, főispán, a Korunk Szava szerkesztője
 Széchenyi György (1910–1984) író, újságíró, huszárfőhadnagy, Fejér vármegye főispánja